Jazīrat Tīrān är en ö i Saudiarabien, som tidigare har tillhört Egypten. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat Tīrān är lite kuperad. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 11,5 kilometer i nord-sydlig riktning, och 12,7 kilometer i öst-västlig riktning.

Kommentarer

Källor